Hr.Ms. Tjerk Hiddes kan verwijzen naar verschillende schepen van de Nederlandse marine die vernoemd zijn naar de 17de-eeuwse Fries admiraal Tjerk Hiddes de Vries.

 Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1939), en Nederlands torpedobootjager
 Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1942) ex HMS Nonpareil, een Nederlandse torpedobootjager van de N-klasse. 
 Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1967), een fregat van de van Speijkklasse.
 Hr.Ms. Tjerk Hiddes (1993), een Nederlands fregat van de Karel Doormanklasse.